Die Rückkehr der Zeitmaschine ist der Titel:
 einer fantastischen Novelle von Egon Friedell, siehe Die Rückkehr der Zeitmaschine (Friedell)
 eines Films von Günter Kunert aus dem Jahre 1984, siehe Die Rückkehr der Zeitmaschine (1984)
 eines Films von David Ray, aus dem Jahre 2005, siehe Die Rückkehr der Zeitmaschine (2005)

Siehe auch:
 Die Zeitmaschine
 Die Reise mit der Zeitmaschine